Ximénez est un prénom hispanique, également devenu nom de famille. On trouve fréquemment la variante , ainsi que le patronyme . La terminaison en -ez indique la filiation : Ximénez, fils de Ximeno.

La prononciation espagnole correcte de Ximénez est [ʃiˈmeneθ], conformément à la valeur du x → ch ( ʃ ), en espagnol ancien et dans certaines langues espagnoles régionales (voir aussi ).

La graphie actuelle correcte est Ximénez, l'accent écrit indiquant l'accent tonique en langue castillane. Toutefois, la graphie ancienne pouvait être sans accent écrit. De plus, on trouve parfois la graphie Ximenez, qui est fautive, notamment quand des branches familiales émigrent hors d'Espagne : il arrive que des employés d'état-civil oublient l'accent dans les actes de naissance, soit par négligence, soit par volonté de simplification.

Étymologie 
Ximeno, comme Jimeno et Gimeno, est une variante hispanique du nom biblique Siméon, ou Simon, de l'hébreu shim'on, « Dieu a entendu », dont la transcription grecque est Simeôn ou Simôn. Le prénom Simon a été popularisé par l'apôtre et martyr du , devenu saint, Simon le Zélote.

Variantes 
Il existe de nombreuses variantes espagnoles du patronyme Ximénez : , ,  et . 

Ximena, Gimena et Jimena sont les formes féminines, ainsi que , forme francisée.

Les variantes en -es, Ximenes, Gimenes et Jimenes sont généralement portugaises.

Patronyme 
Le nom de Ximénez est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Fortún Ximénez (-1533), un marin espagnol ;
 Francisco Ximénez (1666-1729), un prêtre catholique espagnol ;
 Francisco Ximenes de Texada (1703-1775), un grand maître de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ;
 Miguel Alberto Flangini Ximénez (1824-1900), un homme politique uruguayen.

Viticulture 
 Pedro ximénez, un cépage blanc utilisé dans le sud de l'Espagne.

Voir aussi 
 
 
 
 , ,

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique